Die BB&T Atlanta Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis zum 22. Juli 2012 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Hamburg die Bet-at-home Open German Tennis Championships sowie in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad ausgetragen. Das Turnier zählte wie auch das Turnier in Gstaad zur Kategorie ATP World Tour 250. Das Turnier in Hamburg zählte im Gegensatz dazu zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Mardy Fish, der in diesem Jahr bei seinem Auftaktspieler verletzt aufgeben musste. Im Finale standen sich der Luxemburg Gilles Müller, der in seinem ersten ATP-Finale seit 2005 stand, und Andy Roddick gegenüber. Roddick sicherte sich mit einem Sieg über drei Sätze seinen insgesamt 32. ATP-Titel, während Müller weiterhin auf seinen ersten Turniersieg wartet. Im Doppel traten Alex Bogomolov junior und Matthew Ebden zur Titelverteidigung an, allerdings mit unterschiedlichen Partnern. Bogolomov erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale, konnte dieses aber verletzungsbedingt nicht bestreiten. Ebden gelang dagegen mit seinem neuen Partner Ryan Harrison aufgrund eines knappen Sieges über drei Sätzen die Titelverteidigung gegen Xavier Malisse und Michael Craig Russell. Es war der zweite gemeinsame Titel der beiden und der erste in dieser Saison.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Atlanta